El Campeonato Mundial de Laser Radial es la máxima competición internacional de la clase de vela Laser Radial. Se realiza anualmente desde 1980 (competición femenina, la competición masculina se inició en 1989) bajo la organización de la Federación Internacional de Vela (ISAF). Este tipo de embarcación, en su categoría femenina, es una clase olímpica desde los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Palmarés femenino

Medallero histórico
Actualizado hasta Kemah 2022.

Enlaces externos
Lista oficial de campeonatos .

Láser radial
Competiciones de vela de la clase Laser